Карл VII (Carl, Karl, Charles, Karel, Carlo, Carlos, Károly) може да се отнася за:

 Карл VII (1130-1167), крал на Швеция (1161-1167)
 Карл VII (1403-1461), крал на Франция (1422-1461)
 Карл VII (1697-1745), император на Свещената Римска империя (1742-1745)
 Карл VII (1716-1788), крал на Неапол и Сицилия (1759-1788), като Карлос III крал на Испания